Ullrich Haupt sr. – attore tedesco (1887-1931)
 Ullrich Haupt jr. – attore tedesco (1915-1991)